Jim Messina (musicus) (1947), een Amerikaans musicus in Buffalo Springfield, Poco en Loggins & Messina
 Jim Messina (politicus) (1969), een Amerikaans staffunctionaris van Barack Obama en campagneleider, en senior adviseur in de VS en het VK